Stati Uniti d'America
 South Charleston – villaggio della Contea di Clark, Ohio
 South Charleston – città della Contea di Kanawha, Virginia Occidentale